Жак-Дави́д Эмбе́ (; 13 ноября 1973, Яунде, Камерун) — камерунский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Свою профессиональную карьеру начинал в 1990 на Родине, после чего он на протяжении всей своей карьеры играл в различных странах, в том числе в «Белененсише» из Португалии, «Ларисе» из Греции, «Эстудиантес Текос» из Мексики. В 2000 году выступал за китайский «Шанхай Шэньхуа», далее играл за «Депортиво Мунисипаль» из Перу. 27 июля 2001 года перебрался в российский «Черноморец» из Новороссийска, завершал же карьеру в «Нью-Инглэнд Революшн» из США.

В сборной 
За национальную сборную Камеруна выступал с 1993 по 1997 год. Эмбе также принимал участие на чемпионате мира 1994 года в США и в своей группе B игре против Швеции на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине, штат Калифорния в присутствии свыше 93 000 болельщиков, отличился забитым мячом.

Примечания

Ссылки 
 
 Неофициальный сайт 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Расинг» Бафусам
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Шанхай Шеньхуа»
Игроки ФК «Депортиво Мунисипаль» Лима
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск